Bebler ist der Familienname folgender Personen:
 Aleš Bebler (1907–1981), jugoslawischer Generalmajor und Politiker
 Anton Bebler (* 1937), jugoslawischer bzw. slowenischer Politikwissenschaftler
 Emil Bebler (1883–1954), Schweizer Versicherungsdirektor und Autor
 Leon Bebler (1912–??), jugoslawischer Nordischer Kombinierer